Universalschlüssel bezeichnet:

Schließtechnik:
 Einheitsschlüssel
 Generalschlüssel
 Dietrich (Werkzeug)

Werkzeuge:
 Engländer (Werkzeug)
 Franzose (Werkzeug)

Siehe auch:
 Schlüssel (Begriffsklärung)